Nana kan syfta på:

Nana (bok) – en roman av Émile Zola
Nana (1934) – en film från 1934
Nana (1955) – en film från 1955
Nana (1970) – en fransk-svensk dramafilm från 1970
Nana (1982) – en film från 1982
Nana (The Slickers-låt) – en rocksteadylåt från 1968 av The Slickers
Nana (manga) – en mangaserie
Nana (målning) – en tavla av Édouard Manet
Nana-Buluku – figur i beninsk skapelsemytologi

Personer

Förnamn
Nana Hedin (NaNa) – svensk musikartist
Nana Akufo-Addo – ghanansk politiker
Nana Falemi – kamerunsk fotbollsspelare
Nana Kitade – japansk musikartist
Nana Mizuki – japansk musikartist
Nana Mouskouri – grekisk musikartist
Nana Patekar – indisk skådespelare
Nana Sahib – indisk upprorsledare och massmördare
Naná Vasconcelos – brasiliansk musikartist
Nana Visitor – amerikansk skådespelare

Efternamn
Lek Nana – thailändsk politiker
Parbhu Nana – östafrikansk kricketspelare

Geografi

Centralafrikanska republiken 

 Nana (vattendrag),

Indien 

 Nāna, ort, Rajasthan, Pāli, 

Robotskapade Indienförgreningar